Guarumal es el nombre de varias localidades en Panamá:

 Guarumal, en la provincia de Chiriquí;
 Guarumal, en la provincia de Veraguas.